Francja:
 Doubs – departament w regionie Franche-Comté
 Doubs – miejscowość w regionie Franche-Comté
 Doubs – rzeka we Francji i Szwajcarii, dopływ Saony

Zobacz też:
 Clos du Doubs